

Codici 
 BEY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Beirut-Rafic Hariri in Libano
 bey – codice ISO 639-3 della lingua beli (Papua Nuova Guinea)
 BEY – codice ISO 3166-2:AZ di Beyläqan (Azerbaigian)

Geografia 

 Bey – comune dell'Ain 
 Bey – comune della Saona e Loira 
 Bey-sur-Seille – comune della Meurthe e Mosella

Persone 
 Darrius Heyward-Bey – giocatore di football americano statunitense
 Erich Bey – ammiraglio tedesco
 Ernesto Verrucci-Bey – architetto italiano
 Essad Bey, pseudonimo di Lev Nussimbaum – scrittore azero di origini ebraiche
 Ibrahim Bey, vero nome Shinjikashvili – ufficiale mamelucco comandante militare e governatore dell'Egitto
 Jamil Mardam Bey – politico siriano
 Janus Bey – ambasciatore ottomano attivo nel XVI secolo
 Khaled Mardam-Bey – informatico palestinese naturalizzato inglese
 Mickey Bey – pugile statunitense
 Murad Bey – capo mamelucco egiziano
 Saddiq Bey – cestista statunitense nato nel 1999
 Theodore Makridi Bey – archeologo, grecista e accademico turco
 Tyler Bey – cestista statunitense nato nel 1998
 Turakhan Bey – generale ottomano

Titolo 
 Bey  (adattata anche in Bèi) – titolo adottato dall'Impero ottomano per indicare una tipologia di nobiltà

Pagine correlate 
 Bei